Bitwa pod Baranowiczami (1919) – walki toczone z oddziałami Armii Czerwonej w początkowym okresie wojny polsko-bolszewickiej przez grupę kpt. Jerzego Dąbrowskiego, a następnie w kwietniu 1919 przez grupę płk. Aleksandra Boruszczaka.
Bitwa pod Baranowiczami (1920) – walki polskich 55 pułku piechoty i 56 pułku piechoty w czasie ofensywy jesiennej wojsk polskich w okresie wojny polsko-bolszewickiej.